Börstil kan syfta på;

 Börstils socken – en socken i Uppland
 Börstils landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Börstils församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2006
 Börstils kyrka – en kyrkobyggnad i Börstil i Uppsala stift
 Börstils distrikt – ett distrikt i Östhammars kommun och Uppsala län 2016–